Deldoul est une commune algérienne de la wilaya de Timimoun,
 Deldoul est une commune algérienne de la wilaya de Djelfa,